Gajo puede designar:

 Chenopodium album
 Cada una de las partes en que está naturalmente dividido el endocarpio de algunos frutos, como la naranja, el limón, la granada, etc.
 En Argentina, esqueje, reproducción asexual vegetativa, artificial.
 Gajo (textil)

Referencias